Sputnik 12 può riferirsi a:

 Cosmos 2 – satellite sovietico per lo studio della ionosfera
 Vostok 2 – capsula sovietica che portò in orbita il secondo cosmonauta russo

Note